Теленги́т-Сортого́й ( — Теленгитский пожелтевший лес) — село в Кош-Агачском муниципальном районе Республики Алтай России. Административный центр Теленгит-Сортогойского сельского поселения.

География 
Село находится на юго-востоке Республики Алтай, на севере центральной части Кош-Агачского района, на высоте 1766 метров над уровнем моря.

История 
В 1976 г. исполнительного комитета Кош-Агачского районного совета депутатов трудящихся выходил с ходатайством о переименовании села в Чуйское.

Население 

Численность населения по данным переписи 2010 года составила 658 человека.

Инфраструктура 
В селе действуют средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, отделение почтовой связи, АТС, три магазина, пилорама.

Улицы села: Малсакова, Мурзагулова, Новая, Самтакова пер., Тадыева, Центральная, Чалчибаева, Кордоева.

Примечания 

Населённые пункты Кош-Агачского района